Рубинићи могу бити:

 Рубинићи (Хан Пијесак), насељено мјесто у општини Хан Пијесак, Република Српска, БиХ
 Рубинићи (Олово), насељено мјесто у општини Олово, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ